Националният отбор по футбол на Латвия представлява страната в международните футболни срещи. От 1940 до 1991 г. Латвия е част от СССР и не играе международни срещи със свой национален отбор.

Известни играчи 
 Александър Колинко
 Игор Степанов
 Виталий Астафев
 Марис Верпаковски
 Андрей Прохоренков
 Марянс Пахарс
 Юрис Лайзанс
 Михаил Землински
 Кеплам Жаак

Представяне на големите форуми

Световни първенства 

 До 1992 е част от СССР

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 15 август 2015 г.

Участия

Голмайстори

Треньори 
 До 2 май 2018 г.

България – Латвия

Външни препратки 
 Официален сайт на Латвийската футболна федерация

Латвия